Trill – specie umanoide dell'universo fantascientifico di Star Trek
 Trill – pianeta di Classe M dell'universo immaginario di Star Trek, patria della razza Trill
 Trill – album di Bun B del 2005